Der WCW World Television Championship (zu deutsch WCW Fernsehweltmeisterschaft) war ein Wrestlingtitel von World Championship Wrestling. Der Titel wurde in der Mittelgewichtsklasse ausgekämpft. Der Namenszusatz „Television“ bedeutete, dass der Titel nur in fürs Fernsehen aufgezeichneten Matches den Träger wechseln konnte.

Geschichte 
Der Titel hieß ursprünglich Mid-Atlantic TV Championship und wurde, nachdem Mid-Atlantic Wrestling der NWA beigetreten war, als NWA World TV Championship bekannt. Als die National Wrestling Alliance ab Januar 1991 nicht mehr als eigenständige Liga bestand, wurde der NWA World Television Titel (welcher 1984 aus dem NWA National Television Titel hervorging) in WCW World TV Championship umbenannt. Erster Titelträger war am 14. Januar 1991 Arn Anderson.

Der Television-Titel wurde im Laufe der Zeit unter anderem von folgenden Wrestlern getragen: Steven Regal, Dusty Rhodes, Sting, Lex Luger, Steve Austin, Chris Benoit, Último Dragón oder Chris Jericho.

Im Jahr 1999 wurde der Titel abgeschafft.

Bei WCW Thunder am 16. Februar 2000 versuchte man den Television-Titel mit einer damit verbundenen Storyline wieder in die Sendungen zu etablieren, was jedoch nicht gelang. Der Titel wurde am 10. April 2000 endgültig deaktiviert.

Bedeutende Titel-Matches 

 25. Oktober 1992, Halloween Havoc: „Stunning“ Steve Austin gegen Dusty Rhodes
 19. September 1993, Fall Brawl: Ricky „the Dragon“ Steamboat gegen „Lord“ Steven Regal
 24. Oktober 1993, Halloween Havoc: Steven Regal gegen British Bulldog
 18. September 1994, Fall Brawl: Johnny B. Badd gegen Steven Regal
 26. Mai 1995, World War III: Johnny B. Badd gegen Diamond Dallas Page
 28. Dezember 1997, Starrcade: Perry Saturn gegen Chris Benoit
 30. April 1998, WCW Thunder: Booker T gegen Chris Benoit
 25. Oktober 1998, Halloween Havoc: Chris Jericho gegen Raven

Titelstatistiken

Rekorde

Liste der Titelträger 

Wrestlingtitel
World Championship Wrestling